Quattro Coronati (Vier Gekrönte) ist der Name folgender Kirchen:

 Santa Rosalia ai Quattro Coronati in Palermo
 Santi Quattro Coronati in Rom